Cavenago può riferirsi a:

 Cavenago d'Adda – comune italiano in provincia di Lodi
 Cavenago di Brianza – comune italiano in provincia di Monza e Brianza